

Patronyme 

 Gervais Pomerleau (1952-2019), un auteur québécois ;
  ;
 Pierre-Luc Pomerleau, un humoriste québécois ;
 René Pomerleau (1904-1993), un botaniste canadien ;
 Roger Pomerleau (né en 1947), un parlementaire fédéral québécois.

Entreprise 
 Pomerleau inc., une entreprise canadienne du secteur de la construction, fondée en 1964 et ayant son siège à Saint-Georges (Québec)